Benkovski peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Бенковски) :
Benkovski, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Benkovski, village bulgare de l'obchtina de Kirkovo, situé dans l'oblast de Kardjali ;
Benkovski, village bulgare de l'obchtina de Maritsa, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Benkovski, village bulgare de l'obchtina de Mirkovo, situé dans l'oblast de Sofia (non urbain) ;
Benkovski, quartier bulgare de Sofia de la Stolitchna obchtina, situé dans l'oblast de Sofia-Grad ;
Benkovski, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Benkovski, village bulgare de l'obchtina d'Avren, situé dans l'oblast de Varna.
diverses personnalités, dont :
Georgi Benkovski (1844-1876, en bulgare : Георги Бенковски), révolutionnaire bulgare, chef de file du « soulèvement d'Avril » (avril-) contre l'Empire ottoman, qui préluda à l'indépendance du pays en 1878.